Qatar Masters Open 2014 — міжнародний шаховий турнір, що проходив з 26 листопада по 4 грудня 2014 року в м.Доха (Катар) за швейцарською системою у 9 турів.

Регламент турніру

Розклад змагань 
 Відкриття турніру: 25 листопада
 Ігрові дні: 26 листопада - 4 грудня
 Закриття турніру: 4 листопада
Початок партій 1-8 тур в 13-00, 9 тур в 10-00 — час Київський.

Контроль часу 
 90 хвилин на 40 ходів, 30 хвилин до закінчення партії та додатково 30 секунд на хід починаючи з першого.

Призовий фонд 
Загальний призовий фонд  турніру становить - 110 000 $, зокрема:
<div style="float:left; margin-right:1em;">

<div>

Учасники  — фаворити турніру 

жирним  — місце в рейтингу станом на листопад 2014 року

Турнірна таблиця 

Турнірне становище після 1 туру — див.

Турнірне становище після 2 туру — див.

Турнірне становище після 3 туру — див.

Турнірне становище після 4 туру — див.
Лідери після 4 туру:
 1 місце — Аніш Гірі — 4 очки;
 2-6 місця — Шахріяр Мамед'яров, Нільс Гранделіус, Павло Ельянов, Юрій Криворучко, Євген Томашевський — по 3½ очки;
 7-32 місця  — по 3 очки (в тому числі Михайло Олексієнко, Олександр Моїсеєнко , Володимир Крамник, Максим Ваш'є-Лаграв, Андрій Вовк).

Турнірне становище після 5 туру — див.
Лідери після 5 туру:
 1 місце — Аніш Гірі — 5 очок;
 2 місце — Нільс Гранделіус — 4½ очка;
 3-10 місця — по 4 очки (в тому числі Юрій Криворучко, Євген Томашевський, Володимир Крамник).

Турнірне становище після 6 туру — див.
Лідери після 6 туру:
 1 місце — Аніш Гірі — 6 очок;
 2 місце — Володимир Крамник — 5 очок;
 3-14 місця — по 4½ очка (в тому числі Юрій Криворучко, Євген Томашевський, Михайло Олексієнко, Захар Єфименко, Нільс Гранделіус);
 15-39 місця — по 4 очки (в тому числі Максим Ваш'є-Лаграв, Павло Ельянов, Олександр Моїсеєнко, Андрій Волокітін, Даніїл Дубов, Дін Ліжень, Юрій Кузубов, Баадур Джобава, Андрій Вовк).

Турнірне становище після 7 туру — див.
Лідери після 7 туру:
 1-2 місця — Аніш Гірі та Володимир Крамник — по 6 очок;
 3-4 місця — Юй Ян'ї та Салех Салем — по 5½ очок;
 5-18 місця — по 5 очок (в тому числі Андрій Волокітін, Юрій Криворучко, Євген Томашевський, Михайло Олексієнко, Захар Єфименко, Максим Ваш'є-Лаграв, Нільс Гранделіус).

Турнірне становище після 8 туру — див.
Лідери після 8 туру:
 1 місце — Володимир Крамник — 7 очок;
 2 місце — Юй Ян'ї — 6½ очок;
 3-5 місця — Аніш Гірі, Захар Єфименко, Володимир Акопян — по 6 очок;
 6-22 місця — по 5½ очок (в тому числі Андрій Волокітін, Юрій Криворучко, Євген Томашевський, Михайло Олексієнко, Павло Ельянов, Олександр Моїсеєнко, Максим Ваш'є-Лаграв, Дін Ліжень, Салех Салем).

Підсумкова турнірна таблиця — див.

Результати українських шахістів 
 Посів — відповідно до рейтингу Ело;
 Очки — сума набраних очок (1 за перемогу шахіста, ½ за нічию, 0 — за поразку);
 1, 2, 3 і т. д.  — тури;
 2542 — рейтинг суперника;
 Б/Ч — білі/чорні фігури;
 Перф  — турнірний перфоменс;
 М  — місце

Посилання 
 Офіційний сайт турніру  
  Результати турніру на chess-results.com  
  Онлайн-партій турніру на chessbomb.com  
 Турнір на ChessPro.ru

Примітки 

Шахові турніри 2014
Спорт у Катарі